Svídnice est un toponyme qui peut désigner :

Svídnice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Svídnice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie